Libanotis hirsuta är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Libanotis hirsuta ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hirsuta